Paulusviertel bezeichnet die folgenden Stadtbezirke:
Paulusviertel (Darmstadt)
Paulusviertel (Halle)
Paulusviertel (Recklinghausen)